Narthecoceros är ett släkte av fjärilar. Narthecoceros ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stävmalar
Narthecoceros